Die japanische Formel-4-Meisterschaft 2019 (offiziell F4 Japanese Championship certified by FIA 2019) war die fünfte Saison der japanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 14 Rennen, die Meisterschaft begann am 13. April in Mimasaka und endete am 2. November in Motegi. Ren Sato gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Dome F110. Als Motor kam der TOM’S-Toyota 3ZR zum Einsatz. Die Reifen stammten von der Sumitomo Rubber Industries unter dem Markennamen Dunlop.

Rennkalender 

Es gab sieben Rennwochenenden mit je zwei Rennen, alle Rennwochenenden fanden im Rahmen der Super-GT-Veranstaltungen statt. Ursprünglich war ein weiteres Rennwochenende in Suzuka als Rahmenprogramm zum Formel 1 Großen Preis von Japan geplant gewesen, jedoch mussten die zwei Formel-4-Rennen aufgrund des Taifun Hagibis abgesagt werden.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keinen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der japanischen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2019
Motorsportsaison 2019